

Ядрино — село, Архаринський район, Амурська область
 Ядрино — село, Ядринський район, Чувашія